Турнир Lombardia Trophy 2017 года — юбилейный ежегодный пятый по счёту международный турнир по фигурному катанию «Кубок Ломбардии», который состоялся в итальянском городе Бергамо с 13 по 17 сентября 2017 года. Соревнования прошли в мужском и женском одиночном катании, спортивных парах и танцах на льду.

Турнир входит в ежегодную серию «Челленджер» текущего сезона и является (вместе с американским International Figure Skating Classic, проходящем в это же время) первым его этапом. Является первым крупным международным соревнованием нового сезона среди взрослых спортсменов в Европе. Проводиться итальянской федерацией фигурного катания при поддержки ИСУ.

Результаты

Мужчины

Женщины

Спортивные пары

Танцы на льду

Примечания

Ссылки 
 Информация
 Результаты

Lombardia Trophy
2017 год в фигурном катании
Фигурное катание в сезоне 2017/2018
Сентябрь 2017 года
Спорт в Италии в 2017 году
Кубок Ломбардии
Международные спортивные соревнования в Бергамо